Requiem for a Dream (boek), roman van Hubert Selby, Jr.
 Requiem for a Dream (film), verfilming van het gelijknamige boek